Триптих(от  — сложенный втрое):
 Произведение искусства из трех картин, рисунков, рельефов, объединенных общей идеей или темой.
 Трёхстворчатый складень.
 «Триптих (фильм)» — советский художественный фильм 1979 года режиссёра Али Хамраева.
 Триптих — в филателии три неотделенные разные по изображению почтовые марки.